Stehvermögen steht für:

 Ausdauer (Psychologie), Durchhalte- und Stehvermögen

 Eigenschaft einer Holzart oder eines Holzwerkstoffes, siehe Dimensionsstabilität

Siehe auch:
 Standfestigkeit (Materialeigenschaft)
 Beharrlichkeit (Begriffsklärung), Ausdauer (Begriffsklärung)